Инисиаль 2013 () — первая половина 84-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте Ассоциации футбола Аргентины
 Чемпионат Аргентины 2013/14 на rsssf.com

2013
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2013 году